Уильям Куртене () или Уильям де Куртене () — имя ряда представителей английского дворянского рода Куртене (Кортни):

 Уильям Куртене (1341/1342 — 31 июля 1396) — английский церковный деятель, епископ Херефорда в 1370—1375 годах, епископ Лондона в 1375—1381 годах, архиепископ Кентерберийский с 1381 года, канцлер Англии в 1381 году, 4-й сын Хью де Куртене, 10-го графа Девона, и Маргатет де Богун.
 Уильям Куртене (Кортни) (около 1475 — 9 июня 1511) — английский аристократ, 1-й граф Девон в 1511 году.
 сэр  (1451—1512) — владелец поместья Паудерхем в Девоне.
 сэр  (1477—1535) — владелец поместья Паудерхем в Девоне, шериф Девона в 1522, 1525—1526 и 1533—1534 годах, член парламента от Девона в 1529 году.
 сэр  (около 1529 — 29 сентября 1557) — владелец поместья Паудерхем в Девоне, 2-й граф Девон (де-юре) с 1556 года.
 сэр  (июнь 1553 — 24 июня 1630) — владелец поместья Паудерхем в Девоне, 3-й граф Девон (де-юре) с 1557 года, шериф Девона в 1570—1580 годах, член парламента от Девона в 1584, 1589 и 1601 годах.
 сэр  (7 сентября 1628 — 1 августа 1702) — владелец поместья Паудерхем в Девоне, 5-й граф Девон (де-юре) с 1638 года, 1-й баронет с 1644 года, английский политик, член парламента от Девона в 1660 и 1669—1685 годах, шериф Девона в 1664 году.
 сэр  (11 марта 1675 — 6 октября 1735) — владелец поместья Паудерхем в Девоне, 6-й граф Девон (де-юре) и 2-й баронет с 1702 года, британский политик, член парламента Англии от Девона в 1701—1707 годах и член парламента Великобритании в 1707—1735 годах.
  (11 февраля 1709 — 16 мая 1762) — владелец поместья Паудерхем в Девоне, 7-й граф Девон (де-юре) и 3-й баронет с 1735 года, 1-й виконт Куртене из Паудерхема с 6 мая 1762 года, член парламента в 1734—1762 годах.
  (30 октября 1742 — 14 октября 1788) — 8-й граф Девон (де-юре) и 2-й виконт Куртене из Паудерхема с 1762 года.
  (около 1768 — 26 мая 1835) — 9-й граф Девон (де-юре) и 3-й виконт Куртене из Паудерхема с 1788 года, 9-й граф Девон с 1831.
  (19 июня 1777 — 19 марта 1859) — 10-й граф Девон с 1835 года, член парламента в 1812—1826 годах.
  (14 апреля 1807 — 18 ноября 1888) — 11-й граф Девон с 1859 года, член парламента в 1841—1847 годах.